Anthedon ist in der antiken Geographie:

 Anthedon (Böotien), an der Küste von Attika, westlich des heutigen Drosia
 Anthedon (Palästina), Stadt an der Küste von Palästina, im heutigen Gazastreifen 
 Titularbistum Anthedon, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, auf ein früheres Bistum der Stadt zurückgehend